Cette page contient les pages d'homonymie de Joukov et Joukova.

Patronyme 
Joukov (masculin ; ) ou Joukova (féminin ; ) est un patronyme d'origine russe.

Joukov 

 Gueorgui Joukov (1896-1974), militaire et maréchal de l'Union soviétique ;
 Mikhaïl Joukov (1901-1960), chef d'orchestre et compositeur soviétique ;
 Nikolaï Joukov (1908-1973), affichiste et illustrateur soviétique ;
 Igor Joukov (1936-2018), pianiste russe ;
 Iouri Joukov (1908-1991), journaliste, un essayiste et une personnalité politique soviétique ;
 Alexandre Joukov (1956-), homme politique russe ;
 Dmitri Joukov (1972-), sculpteur russe ;
 Sergueï Joukov (1975-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Oleg Joukov (1976-), coureur cycliste russe.

Joukova 

 Inna Joukova (1986-), gymnaste rythmique biélorusse ;
 .

Toponyme 

 Joukov, ville de l'oblast de Kalouga, en Russie.

Voir aussi 
 .

Patronyme russe